Grégory Hofmann, né le  à Bienne dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière

En club

Parcours junior et début de carrière professionnel en Suisse (National League)

HC La Chaux-de-Fonds (2006-2007) 
.

HC Ambrì-Piotta (2007-2012) 
Il est parti au Tessin afin d'effectuer sa carrière junior avec le club  du HC Ambrì-Piotta. Il s'est hissé dans la première équipe, qui évolue dans la LNA, lors de la saison 2009-2010, au terme de laquelle il aura disputé une seule rencontre. 

Lors de la saison 2011-2012, il dispute le camp d'entraînement des Hurricanes de la Caroline, équipe qui l'a choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 2011 en tant que  choix au total.

HC Davos (2012-2015) 
Pour la saison 2012-2013 même en possession d'un contrat valable avec le HC Ambrì-Piotta, il signe avec la HC Davos et de cette façon il pourra disputer la célèbre Coupe Spengler.

HC Lugano (2015-2019) 
Retour au Tessin au HC Lugano pour la saison 2015-2016 où il restera jusqu'à la saison 2018-2019.

EV Zoug (2019-2021) 
Il signe en 2019 au EV Zoug. Il gagne lors de la saison 2020-2021 le championnat Suisse.

Aventure aux USA (NHL)

Blue Jackets de Columbus (2021-2022) 
À la fin de la saison il annonce son départ en NHL au Blue Jackets de Columbus. Il a signé pour une saison. 

Le 26 octobre 2021, il marque son tout 1er but en NHL.

Il quitte le club pour des raisons familiales, il décide par la suite de ne pas retourner dans le club. Il est suspendu par les Blue Jackets de Columbus, mais il est annoncé qu'il retournera au EV Zoug.

Retour en Suisse

Retour au EV Zoug (depuis 2022) 
Il signe un nouveau contrat de 6 ans avec le EV Zoug.

Équipe nationale 
Il représente la Suisse lors du championnat du monde moins de 18 ans 2010. Lors de la saison suivante, promu dans la première équipe, il inscrit 12 points en 41 rencontres, et est élu meilleure recrue de la saison. 

Il dispute également le championnat du monde junior 2011, au cours duquel il inscrit 4 points en 6 matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 || HC La Chaux-de-Fonds U20 || Juniors Élites A || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2007-2008 || HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 11 || 4 || 1 || 5 || 6 || +8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-  
| 2008-2009 || HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 22 || 10 || 7 || 17 || 26 ||  || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 
|-
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
| 2009-2010 || HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 34 || 25 || 30 || 55 || 20 ||  || 3 || 1 || 2 || 3 || 6 || 
|-
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 41 || 3 || 9 || 12 || 2 ||-6 || 17 || 1 || 4 || 5 || 4 || -1
|- 
| 2010-2011 || HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 34 || 5 || 1 || 6 || 6 || 0 || 12 || 2 || 1 || 3 || 2 || -1
|- 
| 2011-2012 || HC Ambrì-Piotta U20 || Juniors Élites A || 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || +2 ||  || 2 || 0 || 2 || 0 || 
|-
| 2012-2013 || HC Davos || LNA || 49 || 16 || 11 || 27 || 20 ||-4 || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 || -1
|- 
| 2013-2014 || HC Davos || LNA || 41 || 7 || 10 || 17 || 30 || +1 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2014-2015 || HC Davos || LNA || 47 || 11 || 14 || 25 || 18 || +11 || 13 || 3 || 2 || 5 || 2 || +2
|- 
| 2015-2016 || HC Lugano || LNA || 46 || 17 || 14 || 31 || 47 || +3 || 13 || 4 || 3 || 7 || 6 || +1
|-
|2016-2017||HC Lugano||LNA||45 || 12 || 16 || 28 || 26 || -5 || 11 || 1 || 1 || 2 || 2 || -5
|-
|2017-2018||HC Lugano||NL||45 || 22 || 17 || 39 || 22 || +10 || 18 || 14 || 7 || 21 || 8 || +7
|-
|2018-2019|| HC Lugano ||NL||50 || 30 || 21 || 51 || 24 || +15 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2 || +2
|-
|2019-2020|| EV Zoug ||NL||50 || 24 || 23 || 47 || 40 || +14 || - || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021|| EV Zoug ||NL||36 || 18 || 23 || 41 || 20 || +13 || 13 || 6 || 8 || 14 || 4 || +4
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||  ||

Internationales 

|2010 || - 18 ans|| Championnat du monde moins de 18 ans || 6 || 5 || 0 || 5 || 2 ||+3||  place
|-
|2011 || Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 3 || 4 || 2 ||+2||  place
|- 
|2012 || Suisse -20 ans|| Championnat du monde junior ||  6|| 1 || 1 ||2 ||6  ||-2||  place
|- 
|2012 ||HC Davos|| Coupe Spengler || 4|| 2 || 0 ||2 ||0  ||-2|| Finaliste
|-
|2016 || Suisse || Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 ||+3||  place
|-
|2018 || Suisse || Jeux olympiques || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || +1 ||  place
|-
|2018 || Suisse || Championnat du monde || 10 || 4 || 3 || 7 || 2 ||0||   Médaille d'argent
|-
|2019 || Suisse || Championnat du monde || 8 || 3 || 0 || 3 || 0 ||+3||  place
|-
|2021 || Suisse || Championnat du monde || 8 || 6 || 2 || 8 || 0 ||0 ||  place

Notes et références 

Naissance en novembre 1992
Naissance à Bienne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Sportif bernois
Joueur du HC Davos
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022